Il singolare del torneo di tennis San Diego Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Arantxa Sánchez Vicario 6-4, 4-6, 6-1.

Teste di serie

 Steffi Graf (Campionessa)
 Arantxa Sánchez Vicario (finale)
 Conchita Martínez (semifinali)
 Assente
 Magdalena Maleeva (quarti di finale)
 Helena Suková (terzo turno)
 Mary Pierce (quarti di finale)
 Nathalie Tauziat (Secondo turno) Elena Lichovceva (Secondo turno)

 Naoko Sawamatsu (terzo turno)
 Gigi Fernández (secondo turno)
 Ann Wunderlich (quarti di finale)
 Debbie Graham (secondo turno)
 Assente
 Angélica Gavaldón (primo turno)
 Natalija Medvedjeva (terzo turno)
 Rosalyn Nideffer (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

San Diego Open 1993